NIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niokolo Koba (Senegal)
 nik – codice ISO 639-3 della lingua nicobarese meridionale